Dzmitryj Kaczynski, białoruski wioślarz
 Theodore Kaczynski, amerykański terrorysta o przydomku Unabomber

Zobacz też  
 Kaczyński